Шарль Жюль Лабарт (; , Париж, — , Булонь-сюр-Мер) — французский археолог.

Его «Histoire des arts, industriels au moyen âge et à l'époque de la Renaissance», несмотря на крупные ошибки, один из наиболее значительных трудов в области археологии его времени (1864—1866).

Другие его труды:
 «Description des objets d’art qui composent la collection Debruge-Dumenil» (1847);
 «Recherches sur la peinture en émail dans l’antiquité et au moyen âge» (1856);
 «Le Palais imperial de Constantinople et ses abords» (1861);
 «L’Eglise cathédrale de Sienne et son trésor d’après un inventaire de 1647» (1868);
 «Description sur le Russel d’or d’Altoetting» (1869);
 «Dissertation sur l’abandon de la glyptique en Occident» (1871);
 «Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France» (1879).

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Париже
Умершие в Булонь-сюр-Мер
Археологи Франции